Die 1. jugoslawische Fußballliga 1965/66 war die 37. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 14. August 1965 und endete am 19. Juni 1966.

Der FK Vojvodina gewann zum ersten Mal die jugoslawische Meisterschaft.

Planinić-Affäre 
Obwohl die Ereignisse 14 Monate zuvor stattfanden, war der Beginn und die anschließende Saison 1965/66 von einer Enthüllung der Spielmanipulationen aus zwei Spielzeiten zuvor geprägt.

Betroffen waren die Vereine FK Željezničar Sarajevo, Hajduk Split und NK Trešnjevka Zagreb. So soll am 25. Spieltag der Saison 1963/64 ein 4:0-Sieg von Hajduk Split gegen Željezničar Sarajevo erkauft worden sein. Eine Woche später sollte zwischen Željezničar Sarajevo und Trešnjevka Zagreb ein Unentschieden ausgehandelt werden, um den Klub aus Zagreb vor dem Abstieg zu retten. Das Spiel endete dann tatsächlich 3:3.

Dem Torwart von Željezničar, Rank Planinić, plagte sein Gewissen. Er vertraute sich einem Journalisten an. Planinić machte die Informationen im August 1965 öffentlich. Dies löste einen landesweiten Skandal aus, der als Planinić-Affäre bekannt wurde. Gerüchte über Manipulationen gab es schon einige Mal in den Jahren zuvor. Dies war jedoch das erste Mal, dass sich ein Spieler offenbarte.

In einer Sitzung vom 27. August 1965 entschied der Disziplinarkommission des Fußballverbandes, die Vereine Željezničar, Hajduk und Trešnjevka aus der ersten Liga zu verbannen. In der Folge wurde diese Entscheidung reduziert und die drei Vereine mit Punktabzüge belegt. Željezničar Sarajevo wurden sechs Punkte, Hajduk Split und Trešnjevka Zagreb jeweils fünf Punkte abgezogen.

Zwei Spieler von Željezničar erhielten eine einjährige Sperre. Die Vorstandsmitglieder und Trainer von Željezničar Sarajevo und Hajduk Split erhielten ein lebenslanges Verbot für die Ausübung ihrer Funktionen im Fußball.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten beiden Teams stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1965/66